Romanyà de la Selva, entitat de població del municipi de Santa Cristina d'Aro, Baix Empordà
 Romanyà d'Empordà, entitat de població del municipi de Pontós, Alt Empordà
 Joan Romanyà, compositor català del segle XVII